Lippé est un nom de famille d'origine française et québécoise.

Patronyme 

 Julien Lippé (1904-1978), acteur québécois ;
  ou Eduardo Lippe (1884-1956), compositeur américain ;
 Urbain Lippé (1831-1896), notaire et homme politique québécois.

Voir aussi 
 , toponyme et patronyme allemand.

Patronyme français
Patronyme québécois